Antonina Karpowicz-Zbińkowska (ur. 1975) – doktor nauk teologicznych, muzykolog. 

Członek redakcji pisma Christianitas. Publikowała w Studia Theologica Varsaviensia, Frondzie i portalu Teologii Politycznej.

Publikacje 
 Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna, wyd. Nomos, 2013, ; 
 Zwierciadło muzyki, wyd. Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2016, ;
 Rozbite zwierciadło O muzyce w czasach ponowoczesnych, wyd. Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2021, .

Przypisy 

Polscy teolodzy
Polscy muzykolodzy
Urodzeni w 1975